Knallen steht für:
 das Verursachen eines Knalls
 Knallen (Berg), ein Berg im Königin-Maud-Land, Antarktis